Вулиця Святомиколаївська — вулиця у м. Чернігові.

Розташування 
Вулиця поділяється на два відтинки. Перший, довжиною 639 метрів, починається із Ремісничої, через Алею Героїв до вулиці Серьожникова. Другий, довжиною 179 метрів (на північний схід від першої частини), простягається між вулицями Гончою і Пушкіна.

Походження назви 
До 2002 року вулиця носила ім'я Карла Лібкнехта — одного із засновиників Комуністичної партії Німеччини.

Література 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 406-407 ЛІБКНЕХТА КАРЛА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Вулиці Чернігова
Вулиці Чернігова, названі на честь людей